Zugno est un patronyme d'origine italienne, plus exactement de la région de Venise. En effet, Zugno vient de la langue vénitienne : préfixe "zu", correspond en italien à "giu". 
Ainsi en italien, Zugno est "Giugno". 

Transformations historiques: GIUNIO, puis ZUGNO (adaptation locale vénitienne). Variantes: GIUGNA. Région Centre (Rome et le Latium) à l'origine, puis Nord-Est de l'Italie, et région de l'Ombrie. 

Emigration des GIUGNO (IUNIO) de la région du Latium (nom JUNIUS pendant l'Antiquité), d'abord vers l'Ombrie, puis en Vénétie (devenus ZUGNO dans cette région).

Nom qui a pour origine l'antique gentilice latin "Iunius", dérivé de "Iuno", "Giunone", la plus grande divinité féminine de la religion romaine (Junon), épouse de Jupiter, avec comme signification : "sacré, dédié à Junon". 

Patronyme dont les descendants se rattachent à la famille prestigieuse des Iunii :  Lucio GIUNIO Bruto (Lucius Junius Brutus), libérateur de Rome avec Collatino, contre la domination étrusque en 509  (Premier consul, il est considéré comme le fondateur de la République romaine après avoir renversé le régime de la Royauté). 

Également, se rattache à la même famille Marco GIUGNO Bruto (Marcus Junius Brutus) plus connu sous le nom de Brutus, un des protagonistes de l'assassinat (en 44 ) de Jules César. Ces personnages sont souvent encore présents dans la littérature et le théâtre moderne.

Plusieurs artistes italiens portent ce patronyme : 
 Giambattista Zugno, peintre à fresque du . Son nom est évoqué dans la décoration du Palais des Doges de Venise.
 Francesco Zugno (I), (1574-1621) artiste peintre œuvrant dans la ville de Brescia.
 Francesco Zugno (II), peintre vénitien. Né en 1709 et mort en 1787.

Notes et références 

Patronyme italien
Famille d'artistes italiens